City of Campbelltown (Adelaide)
 City of Campbelltown (Sydney)